Афанасиа́дис () — греческая фамилия.
 Афанасиадис, Михалис (более известен как Майкл Атанс; 1937—2020) — греческий и американский учёный в области теории управления, специалист по информационным и решающим системам.
 Афанасиадис, Николаос (в монашестве Ириней; род. 1933) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Критский, предстоятель полуавтономной Критской православной церкви.
 Афанасиадис, Тасос (1913—2006) — греческий писатель-романист и эссеист XX века, член Афинской академии.
 Афанасиадис, Яннакис (в монашестве Герман; род. 1930) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Феодоропольский, ипертим и экзарх Родопских гор.